Macuca puede referirse a:
 El nombre común de la planta Bunium balearicum.
 El nombre común de la planta Carthamus tinctorius.
 El nombre común de la planta Conopodium bunioides.
 El nombre común de la planta Conopodium majus.
 El nombre común de la planta Conopodium subcarneum
 El nombre común de la planta Filipendula vulgaris.
 El nombre común de la planta '''''Moraea sisyrinchium.
 El nombre que recibía la donación en el espacio radial "cualquier cosa" conducido por el "Tano Enzo" de Michelle. (Argentina)